Khorasan (historische regio), een regio in Centraal-Azië
Khorasantarwe, een variëteit van tarwe
 Khorasan (provincie), een voormalige provincie van Iran
Noord-Khorasan, een van de 31 provincies van Iran
Zuid-Khorasan, een van de 31 provincies van Iran
Razavi-Khorasan, een van de 31 provincies van Iran
Khorasan (islamitische groep), een organisatie gelinkt met Al Qaida

Zie ook 
 Horasan (doorverwijspagina)